Scott Arfield, né le  à Livingston en Écosse, est un joueur international canadien de soccer qui joue au poste de milieu de terrain au Rangers FC.

Biographie

Carrière en club 

Scott Arfield commence sa carrière professionnelle au sein du club écossais de Falkirk. Avec cette équipe, il joue 108 matchs en Scottish Premier League, et 2 matchs en Ligue Europa. Il joue également une finale de Coupe d'Écosse, perdue face aux Glasgow Rangers.

Le , il est transféré au club anglais de Huddersfield Town. Avec ce club, il obtient la montée en Championship en 2012.

Le , il signe à Burnley.

Carrière internationale 

Scott Arfield est sélectionné en équipe d'Écosse des moins de 19 ans puis en équipe d'Écosse espoirs. Il participe ainsi aux éliminatoires de l'Euro espoirs 2011, inscrivant un but face à l'Azerbaïdjan.

En , il choisit de jouer pour la sélection du Canada. Au mois de , il annonce sa retraite internationale.

Palmarès

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Joueur de soccer international canadien
Footballeur écossais
Joueur du Falkirk FC
Joueur du Huddersfield Town AFC
Joueur du Burnley FC
Joueur du Rangers FC
Naissance en novembre 1988
Naissance à Livingston (Écosse)